Шевр () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.
 Бюш-де-Шевр — французский сыр из козьего молока.
 Кёр-де-Шевр — мягкий французский сыр из козьего молока.

Топонимы 
 Виллер-ла-Шевр — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Ла-Лож-о-Шевр — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.